Џејн Греј (, 1. децембар 1901 — 7. јун 2014) била је аустралијска суперстогодишњакиња, која је умрла 7. јуна 2014. са 112 година и 188 дана. Она је била најстарија особа у Аустралији од 15. августа 2012. 

Удала се за Јока Греја, 1927. У браку је била 60 година до мужеве смрти 1987. Има двоје деце, 9. унучади и 14. праунучади. До 2013. живела је са својом кћерком, и надала се да ће једном постати најстарија особа на свету. Умрла је 7. јуна 2014. од природне смрти у 112 години.

Референце 

Рођени 1901.
Умрли 2014. 
Суперстогодишњаци
Аустралијанци